Die Nordische Fußballmeisterschaft 1978–80 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 31. Mai 1978 und dem 21. August 1980 statt. Den Wettbewerb, welcher zum zwölften Mal ausgetragen wurde, konnte Dänemark zum zweiten Mal gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team nur noch jeweils zweimal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1978–80 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

197880
Fußballveranstaltung 1978
Fußballveranstaltung 1979
Fußballveranstaltung 1980